— faraó egípcio
  — faraó egípcio
 Sisaque (epônimo) — nobre armênio

Desambiguações de antropônimos